5,56 × 45 mm NATO
 7,62 × 51 mm NATO
 9 × 19 mm NATO
 12,7 × 99 mm NATO